Jeong – cognome coreano
 Jeong Bo-kyeong – judoka sudcoreana
 Jeong Da-bin – attrice sudcoreana
 Jeong Dong-ho – calciatore sudcoreano
 Jeong Eun-sun – ex cestista sudcoreana
 Jeong Gi-dong – ex calciatore sudcoreano
 Jeong Gyeong-ho – ex cestista sudcoreano
 Jeong Gyeong-mi – judoka sudcoreana
 Jeong Ho-jin – calciatore sudcoreano
 Jeong Hyo-geun – cestista sudcoreano
 Jeong Jae-geun – ex cestista sudcoreano
 Jeong Ji Hoon, noto come Rain – cantante e attore sudcoreano
 Jeong Ji-yong – poeta coreano
 Jeong Jin-bong –ex cestista sudcoreano
 Jeong Kwang-seok – ex calciatore sudcoreano
 Jeong Mi-gyeong – ex cestista sudcoreana
 Jeong Mi-ran – ex cestista sudcoreana
 Jeong Min-su – pallavolista sudcoreano
 Jeong Myeong-hui – ex cestista sudcoreana
 Jeong Nam-Sik – allenatore di calcio e calciatore sudcoreano
 Jeong Seon-hwa – ex cestista sudcoreana
 Jeong Seon-min – ex cestista sudcoreana
 Jeong Seung-hyun – calciatore sudcoreano
 Jeong Yu-mi – attrice sudcoreana
 Jeong Yu-mi – attrice sudcoreana
 Jeong Woo-yeong – calciatore sudcoreano
 Ken Jeong – attore e doppiatore statunitense
 Woo Jeong Sin – doppiatrice sudcoreana